Eddie Foy ist der Name folgender Personen:

* Eddie Foy senior (1856–1928), US-amerikanischer Schauspieler, Komiker und Tänzer
 Eddie Foy junior (1905–1983), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler